S3 Chrome — линейка популярных видеокарт для персональных компьютеров.
В 2004 году VIA попыталась повторно запустить название S3 Graphics с линейкой обновлённого дискретного аппаратного обеспечения, но его производительность всё ещё была намного ниже, чем в аналогичных продуктах от NVIDIA и ATI Technologies. Однако низкая потребляемая мощность и выход высокой четкости Chrome делают его привлекательным решением для малогабаритных форм-факторов.

Графические чипы S3 Graphics